— японская компания, наиболее известная своей продукцией в области систем управления радиоуправляемыми моделями. Это пульты ручного управления, бортовые приёмники, сервоприводы, авионика. Кроме того, корпорация занимается разработкой промышленной телеметрии и дисплеями, в том числе на базе OLED и VFD.
Оборот компании был по состоянию на 31 марта 2010 года 22558 миллионов иен, число работников составляло 5263 человека.

Компания располагается на японском острове Хонсю в городе Мобара префектуры Тиба.

История 
Компания Футаба основана 3 февраля 1948 года как производитель электронных ламп.

Конкуренты 
Конкурентами на рынке являются фирмы JR (Japan Remote Control), Graupner, Multiplex, JETI, Hitec , Spektrum RC, Airtronics (Sanwa).

Отделения 
Компания имеет представительство в США, расположенное в Иллинойсе.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль компании на Google Finance

Компании, основанные в 1948 году
Авиамоделизм